Caldera Ilegítimo es el título de un libro de Ignacio Quintana, publicado por la editorial Paedica, en Caracas, en septiembre de 1999.

Explica la decadencia y la ilegitimidad ajustada a los conceptos de ilegitimidad como concepción jurídica y la tesis del autor sobre la Ilegitimidad Ontológica.

Recopila los artículos que fueron publicados por el autor en el Diario venezolano El Nacional, entre los años 1994-1997, que comprenden desde la responsabilidad del Presidente Rafael Caldera hasta una lectura teológica de la corrupción calderista.

Se explica desde la irresponsabilidad de una gestión política explicitando este hecho en una Lectura Teológica de la Corrupción Calderista, fundamentado —este análisis— en el Aparte V de la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, del sumo pontífice Juan Pablo II. Según el pensamiento del Santo Padre, las instituciones y los gobernantes, encuentran su legitimidad en el servicio aportado al desarrollo; obviamente, una conducta contraria a estos principios es taxativamente ilegítima.

Enlaces externos 
 

Ensayos en español
Ensayos de Venezuela
Ensayos de 1999